NGC 4714 (другие обозначения — MCG -2-33-18, PGC 43442) — галактика в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4714
Ворон (созвездие)